breaking news – specjalne wydanie wiadomości
 Breaking News – festiwal performance'u w Warszawie
 Breaking News – utwór Michaela Jacksona
 Breakin' News – album amerykańskiego rapera E-40